Појам Тифа може се односити на:

 Младен Војичић Тифа, певач групе Бијело дугме средином 80-их година 20. века
 TIFa, односно Интерлеукин 22, протеин који је код људи кодиран ИЛ22